Лош () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 220 км на юго-запад от Парижа, 110 км на юго-запад от Орлеана, 38 км на юго-восток от Тура.

Экономика в значительной степени ориентирована на туризм. В шахтах заброшенного карьера выращивают шампиньоны.

Население 

Население — 6 486 человек (2007).

Знаменитости, связанные с городом 

 Агнесса Сорель (1409—1450), куртизанка XV века, возлюбленная французского короля Карла VII.
 Лодовико Сфорца (1452—1508), герцог Милана из династии Сфорца, талантливый ренессансный деятель.
 Жан Ла Балю (1421—1491), французский политический и церковный деятель, кардинал и дипломат, находился на службе у французского короля Людовика XI.
 Филипп де Коммин (ок. 1447—1511), французский дипломат и историк, советник королей Людовика XI и Карла VIII. Считается одним из родоначальников современной историографии, автор первых мемуаров на французском языке.
 Альфред де Виньи (1797—1863), граф, французский писатель.
 Луи Делапорт (1842—1925), французский исследователь и художник.
 Мари-Жозеф Лафайет (1757—1834), французский политический деятель. Участник трёх революций.
 Жак Вильре (1951—2005), французский киноактёр, комик.
 Пенен, Жан-Поль (1949-), Дирижёр

Достопримечательности 

 Донжон, построен около 1000 года, высотой 36 м.
 Hortus conclusus
 Королевский дворец, был одной из любимых резиденций Валуа во время Столетней войны.
 Королевские ворота, построены в XII—XV веках.
 Колокольня Сант-Антуан, городская колокольня высотой 52 м. Была построена между 1529 и 1575 годами.
 Карьер Виньемон (), заброшенный карьер для добычи туфа, использующийся для выращивания шампиньонов.
 Замок Сансак (), знаменит своим асимметричным фасадом, именно здесь впервые встретились Франциск I и Карл V.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Туристический сайт города
 Лош на старых фотографиях
 Виртуальное путешествие по городу
 Динамика изменения численности населения

Супрефектуры Франции